Lancaster Group — казахстанская многопрофильная холдинговая компания. Имеются совместные предприятия с крупными международными операторами в области промышленной инфраструктуры, нефтегазового сервиса, фармацевтики, логистики, финансовых услуг и гостиничного бизнеса.

Группа осуществляет контроль над своими подразделениями через официальную структуру холдинга.

История 
Lancaster Group была основана в 2003 году друзьями и деловыми партнерами, которые знают друг друга уже более 20 лет. Эти основатели по-прежнему являются акционерами группы, кроме Нурлана Каппарова, который скоропостижно скончался в 2015 г., его акции перешли членам его семьи.

Берик Каниев, Юрий Пак и Нурлан Каппаров были в числе первых предпринимателей Казахстана после обретения страной независимости в 1991 г. Будучи друзьями со средней школы, они основали ряд синергетических компаний в 1990-х и начале 2000-х годов, а позже решили объединить свои активы, профессиональные знания, деловые связи и опыт.

В 1990 году Нурлан Каппаров основал корпорацию Accept, которая к 1997 году выросла в Accept Corporation. Корпорация владела и управляла более чем 40 компаниями в области телекоммуникаций, сельского хозяйства, потребительских товаров, оптовой и розничной торговли и сферы услуг.

В этот же период Берик Каниев и Юрий Пак основали «Казнефтеком», который им успешно удалось превратить в одного из крупнейших дистрибьюторов нефтепродуктов в Казахстане, а также Корпорацию КБК, известную инвестиционную группу.

В 2003 году Нурлан Каппаров, Берик Каниев и Юрий Пак объединили свои бизнес-позиции в единый холдинг, объединив активы и развивая новые перспективные компании под общим управлением и с общим видением. Это привело к образованию Lancaster Group.

За более чем пятнадцать лет с момента своего основания Lancaster Group выросла в крупный многопрофильный холдинг и установила прочные международные партнерские отношения с ведущими компаниями Италии, Англии, Франции, Турции, Японии, Америки и других стран.

Компания установила прочное присутствие в ключевых сегментах бизнеса с высоким потенциалом роста, включая горнодобывающую промышленность, инфраструктуру, нефтегазовые услуги и недвижимость.

Хронология

Текущие проекты 
Ersai, Tin One Mining, Abdi Ibrahim Global Pharm, Standard Fiber, Caspian Jibek Joly, QZ Silk Road Logistics, Coti Limited, JanDig-S, Azia Teniz Group, Teniz Caspian, Zhaltyrbulak, GMK Vasilevskoye, Ocugen

Завершенные проекты 
Lancaster Petroleum, SITEK Caspian, Orica Kazakhstan, Four Seasons Bora Bora, RTS Decaux, KazInvestBank

Участие в социальных проектах 
 Частный фонд CHAMP1ON, который осуществляет ежегодный спортивный проект «My Win» для детей из детских домов и школ-интернатов
 Общественный фонд «Нурлана Каппарова»
 Общественный фонд «Fizmat Endowment Fund»
 Общественный фонд «Фонд выпускников РФМШ»
 Общественный фонд «AirVision.kz»
 Общественный фонд "Narhoz MEO Alumni Fund (Фонд выпускников Нархоз МЭО)
 Общественное объединение «Любительский футбольный клуб Арлан»
 Детско-юношеская футбольная лига «Jas Qyran»
 Благотворительный фонд «АНА ҮЙІ» — Дом мамы
 Стипендиальная программа «Nurlan Kapparov Graduate Fellowship Fund» в Harvard Kennedy School (Школа государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди);
 Участие в образовательном проекте «IQanat»;
 Со учредительство в новом казахстанском бренде школ «Quantum STEM School» — трёхъязычное обучение в сети школ сингапурской модели;

Примечания 

 АО Lancaster Group Kazakhstan
 Старейшая в Казахстане Республиканская физико-математическая…
 В столице откроется школа Quantum STEM Schools по сингапурской модели Forbes.kz 
 Вторая ПЦР-лаборатория введена в строй в Вооруженных Силах TENGRINEWS 
 Lancaster Group Kazakhstan закупит ПЦР-тесты…
 ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» безвозмездно передало Минздраву РК препараты для лечения COVID-19
 Берик Каниев: 9 факторов мотивации, которые работают безотказно
 Как на 200 миллионов тенге восстановили две разбомбленные улицы Арыси
 Фонд для борьбы за экологию создан в Алматы
 Казахстанцу, спасшему 48 человек из горящего автобуса, подарили квартиру 
 Меценаты Общественного фонда «АНА ҮЙІ»
 В Алматы открылся детский футбольный центр по европейским стандартам 
 В Алматы открылся новый детский футбольный центр